Hasanov (en azéri : Həsənov ; en russe : Гасанов) est un patronyme dérivé du prénom Hasan, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ali Hasanov (né en 1960), homme politique azerbaïdjanais ;
 Elkhan Hasanov (né en 1967), footballeur azerbaïdjanais ;
  (né en 1940), joueur d'échecs azerbaïdjanais ;
 Gʻulomqodir Hasanov, ancien hokim (gouverneur) de la province de Syr-Daria ;
 Hasan Hasanov (né en 1940), homme politique et diplomate azerbaïdjanais ;
 Jabrayil Hasanov (né en 1990), lutteur azerbaïdjanais ;
 Jasur Hasanov (né en 1983), footballeur ouzbek ;
  (né en 1979), footballeur azerbaïdjanais ;
 Sardar Hasanov (né en 1985), haltérophile azerbaïdjanais ;
 Zakir Hasanov (né en 1959), homme politique azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri